Amerikai Egyesült Államok
Val Verde (Kalifornia)
Val Verde (Texas)
Val Verde Park (Texas)
Val Verde megye (Texas)
Val Verde (Új-Mexikó)